gmina Kamień – gmina wiejska, powiat chełmski, woj. lubelskie
 gmina Kamień – gmina wiejska, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie
 gmina Kamień Krajeński – gmina miejsko-wiejska, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie
 gmina Kamień Pomorski – gmina miejsko-wiejska, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie
 Dawne gminy
 gmina Biały Kamień – dawna gmina wiejska, powiat złoczowski, woj. tarnopolskie
 gmina Brzozowice-Kamień – dawna gmina wiejska, powiat tarnogórski, woj. katowickie
 gmina Kamień – dawna gmina wiejska, powiat kaliski, woj. poznańskie 
 gmina Kamień – dawna gmina wiejska, powiat puławski, woj. lubelskie 
 gmina Kamień – dawna gmina wiejska, powiat gostyniński, gubernia warszawska
 gmina Kamień Mały – dawna gmina wiejska, powiat gorzowski, woj. zielonogórskie (1975–76 woj. gorzowskie)
 gmina Kamień Koszyrski – dawna gmina wiejska, powiat koszyrski, woj. poleskie

 Zobacz też
 gmina Kamieńsk
 gmina Kamieńczyk
 gmina Wysoka Kamieńska